No-dachi – zwana również Daikataną (miecz – broń biała)
 Daikatana – gra komputerowa